Il doppio del PBZ Zagreb Indoors 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Kohlmann e Alexander Waske erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Paul Hanley and Jordan Kerr hanno vinto in finale 6–3, 3–6, 10–8, contro Christopher Kas e Rogier Wassen.

Teste di serie

 Paul Hanley /   Jordan Kerr  (campioni)
  Christopher Kas /  Rogier Wassen (finale)

 Jaroslav Levinský /  David Škoch (primo turno)
  Yves Allegro /  Alexander Peya  (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

PBZ Zagreb Indoors 2008
ATP Tour 2008